FBE steht für:
 Friedberg (Bayern), LOCODE der bayerischen Stadt
 Friedberg (Hessen), ehemaliger LOCODE der hessischen Stadt (jetzt FRB)
 Fédération bancaire de l'Union européenne, europäische Bankvereinigung, siehe European Banking Federation
 Frankfurt-Bebraer Eisenbahn, ehemaliges Eisenbahnprojekt
 Freie Bergbau- und Erlebnisbahn, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Francisco Beltrão Airport (IATA-Code), brasilianischer Flughafen in Francisco Beltrão,  Paraná

Abkürzung